The Enforcer (1951), een film noir uit 1951 met Humphrey Bogart in de hoofdrol.
 The Enforcer (1976), derde 'Dirty Harry'-film met Clint Eastwood in de hoofdrol.

Zie ook 
 Kap ba ba dik sung, een film uit 1995 met Jet Li in de hoofdrol die in de Verenigde Staten werd uitgebracht als The Enforcer.